Okręty US Navy o nazwie USS  "Snowdrop":
Pierwszy "Snowdrop" nosił wcześniej nazwę "A. DeGroat" i był holownikiem śrubowym zbudowanym w 1863.
Drugi "Snowdrop" był członkiem United States Lighthouse Service – amerykańskiej służby latarniczej, do momentu gdy nie został wraz z całą służbą włączony do US Navy w 1917.

Snowdrop